Il singolare del torneo di tennis Los Angeles WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Kevin Curren 7-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)

 Wojciech Fibak (semifinali)
 Mark Dickson (secondo turno)
 Kevin Curren (finale)
 Bill Scanlon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles WCT 1982